Ocotitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Jerónimo Ocotitlán, ort, Puebla, Acajete, 
 Santa María Magdalena Ocotitlán, ort, Morelos, 
 Ocotlán, Tecoanapa, ort, 
 Ocotitlán, Zitlala, ort, 
 Ocotitlán, Ayutla de los Libres, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar